«Інтернаціональний кинджал» (, також , також ) — літературна премія, яку щорічно з 2006 року присуджує Асоціація письменників детективного жанру (Crime Writers' Association / CWA) Великої Британії за найкращий перекладений роман детективного жанру в році.

До 2005 року перекладені кримінальні романи мали право бути номінованими на Золотий кинджал Асоціації. З 2006 року перекладна кримінальна література відзначається власною нагородою, яка частково була задумана як визнання внеску перекладача в міжнародні роботи.

У 2006—2008 роках премія називалася на честь свого спонсора Duncan Lawrie Private Bank.

У 2013 році премія вперше була поділена між двома романами.

Переможці 
2000-і роки

2006-й рік

2007

2008

2009

2010-і роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-і роки

2020

2021

Примітки

Джерела 
 Dagger for Crime Fiction in Translation   

Премії Асоціації письменників детективного жанру